Radreng bezeichnet:

 Radreng-Kloster
 Radreng Rinpoche